Битва у Полкостеня — эпизод русско-половецких войн, победа дружины Переяславского княжества над войском половецких кочевников в июне 1125 года.

Ход сражения 
Сражение произошло на территории Переяславского княжества у стен летописного города Полкостеня (ныне село Повстин в Полтавской области). После известия о смерти Владимира Мономаха половцы решили совершить набег на Переяславскую землю. Переяславский князь Ярополк Владимирович, не дожидаясь помощи киевских и черниговских полков, вместе с переяславцами выступил против половцев, которые после неудачных попыток взять города Баруч и Бронькняж опустошали Посулье. Численное преимущество было на стороне половцев, однако победу в битве одержало переяславское войско во главе с Ярополком Владимировичем. Как сообщает Киевская летопись, часть половцев была перебита, часть утонула в реке. Это был один из немногих случаев, в которых переяславцам удавалось отразить половецкое вторжение собственными силами.

Литература 
1. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1989. — XVI+591 с. ISBN 5-308-00052-2

Сражения по алфавиту
Русско-половецкие войны
Сражения Переяславского княжества
Сражения половцев
Сражения XII века
Сражения на территории Полтавской области
Сражения 1125 года